Castle Hill signifie Colline du château en anglais.

Toponyme

Castle Hill, village dans le Grand Manchester ;
 Castle Hill, village dans le Kent ;
 Castle Hill, village dans le Suffolk ;
 Castle Hill, village dans le Sussex de l'Est ;
 Castle Hill, village dans le Worcestershire.

Castle Hill, ancien village de la ceinture verte de Sydney.
 Castle Hill, station du métro de Sydney.

Castle Hill, census-designated place du comté de Contra Costa, dans l'État de Californie ;
 Castle Hill, ville située dans le comté d’Aroostook, dans l’État du Maine ;
 , quartier du Bronx, à New York.

Castle Hill est un village du District de Selwyn situé dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Castel Hill est un massif rocheux d'escalade des Alpes du Sud situé dans l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande

Bâtiment 
 Castle Hill Resort and Spa, hôtel américain situé à Proctorsville, dans le Vermont.